«Camouflage» — тринадцятий студійний та четвертий англомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 6 жовтня 2017.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Camouflage на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Англомовні музичні альбоми